Lista stacji i przystanków kolejowych w Hesji.

Reszta stacji posiada kategorię 6 lub 7.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 reiseauskunft.bahn.de 

 
Hesja